Viellenave ist ein Bestandteil von Namen mehrerer französischer Gemeinden im Département Pyrénées-Atlantiques:
 Viellenave, ehemalige Gemeinde, die heute in die Gemeinde Taron-Sadirac-Viellenave eingegliedert ist
 Viellenave-d’Arthez, Gemeinde im Kanton Artix et Pays de Soubestre
 Viellenave-de-Navarrenx, Gemeinde im Kanton Le Cœur de Béarn
 Viellenave-sur-Bidouze, ehemalige Gemeinde, die heute in die Gemeinde Bergouey-Viellenave eingegliedert ist
 Bergouey-Viellenave, Gemeinde im Kanton Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre
 Taron-Sadirac-Viellenave, Gemeinde im Kanton Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh